Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1926/27 werd beslist via de kampioenscompetitie met Heracles als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Heracles, NAC van Zuid, en Ajax en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

3Be Quick kreeg 2 punten in mindering, vanwege het niet spelen van een competitiewedstrijd

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1926/27
Competitievoetbal 1926/27